Alban Nwapa (1957-), est un musicien suédois d'origine nigériane.
 Flora Nwapa (1931-1993), est une écrivaine et éditrice nigériane.
Patronyme nigérian